

Televisione
 Acronimo di Nederlandse Publieke Omroep, la radio televisione pubblica olandese.

Codici 
 NPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nangapinoh (Indonesia)